Василий Баскаков:
 Баскаков, Василий Владимирович (род. 1962) — советский, российский футболист и тренер.
 Баскаков, Василий Григорьевич (1728—1772) — российский политик, статский советник.